Електора́т (лат. elector — виборець) може означати наступне:

 Електорат — сукупність громадян, яким надано право брати участь у виборах певного органу, політичної партії чи конкретної особи.
 Електорат (лат. Electoratus, нім. Kurfürstentum) — латинізована назва курфюрства - володіння курфюрста у складі Священної Римської імперії.